La salt and ice challenge è una challenge di internet in cui i partecipanti versano sale, di solito sul braccio, insieme a del ghiaccio. Ciò provoca una sensazione di "bruciore" simile al morso del gelo e i partecipanti si sfidano per resistere al dolore per il tempo più lungo. La challenge è spesso pubblicata su YouTube e altri social media.

La miscela di ghiaccio e sale crea una miscela frigorifera eutettica che può diventare fredda fino a -18 °C, molto più fredda del solo ghiaccio.

Rischi
La sfida del sale e del ghiaccio può causare rapidamente lesioni di secondo e terzo grado simili al congelamento o all'essere bruciati con l'estremità metallica di un accendino, oltre a causare la formazione di piaghe aperte dolorose sulla pelle. A causa della sensazione paralizzante del freddo e dei possibili danni ai nervi durante la prodezza, i partecipanti spesso non sono consapevoli dell'entità di eventuali lesioni subite durante la sfida. Lo scolorimento della pelle dalla sfida può rimanere dopo che la challenge è stata tentata.

Note

Fenomeni di Internet